Jméno a příjmení Jiří Plachý nese více různých osobností:

 Jiří Plachý-Ferus (1585–1655) – jezuita, autor hagiografií, syn plzeňského Šimona Plachého z Třebnice 
 Jiří Plachý (obránce Prahy) (asi 1606–1664) –  jezuita, obránce Prahy před Švédy r. 1648, syn budějovického Šimona Plachého z Třebnice
 Jiří Plachý starší (1899–1952) – český herec, otec
 Jiří Plachý mladší (1946–2022) – český herec, syn předešlého
 Jiří Plachý (kaskadér) (1937–1974) – český kaskadér
Jiří Plachý (politik) (1933–2020) – předseda MěNV v Rožmitále pod Třemšínem (1971–1980)
Jiří Plachý (historik) (* 1975) – český historik a spisovatel